Dimosthenis Kourtovik é um escritor grego.

Poetas da Grécia
Gregos do século XX
Gregos do século XXI